Jakob Sprenger (inkwizytor)
 Jakob Sprenger (polityk)